New Castle Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 New Castle Historic District (New Castle, Delaware), NRHP-ID: 67000003
 New Castle Historic District (New Castle, Virginia), NRHP-ID: 73002005